Braziliaanse zaagbek
 Chinese zaagbek
 Grote zaagbek
 Kokardezaagbek
 Middelste zaagbek
 Nieuw-Zeelandse zaagbek